Château du Bousquet est le nom de plusieurs châteaux : 
Château du Bousquet (Ardèche) ;
Château du Bousquet (Aveyron) ;
Château du Bousquet (Lot) ;
Château du Bousquet (Lot-et-Garonne).

Bousquet